David Howell (ur. 1990) – szachista brytyjski
 David Arthur Russell Howell (ur. 1936) – polityk i dziennikarz brytyjski
 David Howell Evans (ur. 1961), znany pod pseudonimem The Edge – muzyk brytyjski, członek zespołu U2
 David Howell (1747-1824) – polityk amerykański